Le Grand Prix moto du Portugal 2021 est la troisième manche du championnat du monde de vitesse moto 2021.

Cette  édition du Grand Prix moto du Portugal s'est déroulée du 16 au  sur le Autódromo Internacional do Algarve.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2021
Sport au Portugal en 2021
Sport en avril 2021
Portugal